Příjmení Górecki nebo v přechýlené podobě Górecka nese více různých osobností:

 Edward Górecki (* 1930) – slezský římskokatolický duchovní a specialista v oboru kanonického práva
 Halina Górecka (* 1938) – polská a německá sprinterka
 Henryk Górecki (1933–2010) – polský skladatel soudobé hudby